Нала — король в индуистской мифологии.

Нала также может означать:

 Нала (Непал) — регион.
 Нала (Пакистан) — деревня.
 Местный муниципалитет Нала — административный район в Свободном штате, Южная Африка.
 Нала (танзанский район) — административный район в Додомском крае.
 Нала (река) — река Вануа-Леву, Фиджи.
 Нала (блок) — блок общинного развития в округе Джамтара, Джаркханд, Индия.
 Нала (Джамтара) — деревня в Джаркханде, Индия.
 Нала (избирательный округ Видхан Сабха) — избирательный округ в индийском штате Джаркханд.
 НАЛА — Северная Америка и Латинская Америка.

Люди 
 Нала Дамаджанти — сценическое имя заклинателя змей, который гастролировал с П. Т. Барнум и выступал в Folies Bergère.
 Династия «Нала» в восточно-центральной Индии в VI веке.

Другое 
 Нулла — южноазиатский термин для водотока или дренажной траншеи.
 Нала — обезьяна в индуистской мифологии.
 Нала — персонаж мультфильма «Король Лев».
 KRI Nala — индонезийское военно-морское судно.
 NALA Films — кинокомпания.
 Nala — род семейства «Уховёртки прибрежные».
 NaLA (Национальная ассоциация Lifeline), некоммерческая организация, которая поддерживает Lifeline ETC, поставщиков, получателей, дистрибьюторов и адвокатов.

См. также 
 Нелас — деревня в провинции Западный Азербайджан, Иран.